Raad Algemene Zaken, raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unielidstaten;
 Rapport arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn, rapport waarin staat vermeld welke beleidsmaatregelen nodig zijn om medewerkers in de zorg te behouden;
 Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart, collectieve arbeidsovereenkomst voor de zeescheepvaart;
 Regulus Arcturus Zwarts, personage uit de Harry Potter-reeks;
 Residentiële en Ambulante Zorg, zorgorganisatie;
 Stichting Residentiële en Ambulante Zorg, stichting van de netgenoemde zorgorganisatie;
 Rijksarchief in Zeeland, Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Zeeland.